Menge (von mittelhochdeutsch manic „viel“, vgl. mannigfach) steht für:

 Menge, Gesamtheit von Einzelobjekten, siehe Anzahl
 Menge (Mathematik), Zusammenfassung unterscheidbarer Objekte zu einer Gesamtheit
 Menge (Datenstruktur), Datenstruktur in der Informatik
 Menge (Betäubungsmittelrecht), im Rechtswesen die mitgeführte Menge einer illegalen Droge
 (3740) Menge, Asteroid
 Stoffmenge, in der Chemie die Stoffmenge
 Stückmenge in der Messtechnik, siehe Stückgut
 Menge, Vielzahl in der Soziologie, die von der „Masse“ analytisch unterschieden wird, siehe Masse (Soziologie) #Begriffsbestimmungen

Menge ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Menge (1808–1880), deutscher Zoologe
 Arthur Menge (1884–1965), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Hannover
 Carl Menge (1864–1945), deutscher Gynäkologe
 Charles Menge (1920–2009), Schweizer Maler 
 Daniel Menge (* 1983), deutscher Eishockeyspieler
 Edith Hoereth-Menge (1888–1960), deutsche Politikerin
 Ferdinand Menge (1876–1962), deutscher Maler und Grafiker
 Friedrich Menge (1845–1920), deutscher Jurust und Richter
 Gençay Menge (* 1989), türkischer Tischtennisspieler

 Heinrich Menge (* 1838), deutscher Altphilologe und Mathematikhistoriker
 Heinz H. Menge (* 1944), deutscher Germanist
 Hermann Menge (1841–1939), deutscher Altphilologe und Übersetzer
 Horst Menge (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Johannes Menge (1788–1852), deutscher Mineraloge und Forschungsreisender
 Karoline Menge (* 1986), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Marlies Menge (* 1934), deutsche Journalistin
 Patricia Menge (* 1966), deutsche Fußballspielerin 
 Patrick Menge (* 1990), Schweizer Grasskiläufer
 Philipp Menge (* 1992), Schweizer Grasskiläufer
 Rudolf Menge (1845–1912), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer
 Susanne Menge (Patrizia Susanne Menge; * 1960), deutsche Politikerin
 Thomas Menge (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Menge (1924–2012), deutscher Journalist und Fernsehautor

Siehe auch:
 Saint-Menge, Gemeinde in Frankreich
 Mengen (Begriffsklärung)